Никола́й Фёдорович Во́лков:
 Волков, Николай Фёдорович (1913—1944) — артиллерист, капитан, Герой Советского Союза.
 Волков, Николай Фёдорович (род. 1947) — российский политический деятель, председатель Саратовского горисполкома (1991—1992).
 Волков, Николай Фёдорович (1898—1938) — политик, 1-й секретарь Организационного бюро ЦК КП(б) Украины по Николаевской области.